Lassagne peut faire référence à :

Famille de Grenier de Lassagne, famille de la noblesse française,
André Lassagne (1911-1953), un homme politique français,
Laurent Lassagne (1965- ), un footballeur français.